Riders of the Range – film del 1923 diretto da Otis Thayer
Riders of the Range – film del 1950 diretto da Lesley Selander